Alben può riferirsi a:

Monte Alben, montagna delle Prealpi Orobie
Alben, personaggio del fumetto fantasy Dragonero
Işıl Alben, cestista turca